Izolator – film w reżyserii Christopher Doyle'a z roku 2008
 Izolator elektryczny (w fizyce i technice) – dielektryk, materiał, który nie przewodzi prądu elektrycznego
 Izolator elektryczny (w technice) – element konstrukcyjny, który nie przewodzi prądu elektrycznego
 izolatory energetyczne
 Izolator ciepła
 Izolator akustyczny
 Izolator Boguchwała klub piłkarski

Zobacz też: izolacja